Parsy est un patronyme porté par :
 Auguste Parsy (1878-1934), député français ;
 Édouard Parsy (1829-1876), député français ;
 Isabelle Parsy (née en 1965), une comédienne française ;
 Jean Parsy (né en 1930), peintre français.